Nebraska Township (comté de Page, Iowa)
Nebraska Township (Illinois)